El señor de la guerra  puede referirse a:

El señor de la guerra (película de 1965) película dirigida por  Franklin J. Schaffner y protagonizada por  Charlton Heston.
El señor de la guerra (película de 2005) título que tuvo en España la película estadounidense  Lord of War dirigida por Andrew Niccol y protagonizada por Nicolas Cage.
 El título de Señor de la Guerra que ostentan los líderes cuyo poder político se deriva de un fuerte poderío militar y una predisposición a la guerra.